Cumberland ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Cumberland (1913–2011), neuseeländischer Geograph
 Marten Cumberland (1892–1972), britischer Journalist und Schriftsteller
 Maria-Luise von Hannover-Cumberland (1879–1948), Prinzessin von Großbritannien und Irland, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg

 William Augustus, Duke of Cumberland (1721–1765), Mitglied des britischen Königshauses und Heerführer

Geografische Objekte
 Cumberland (England), eine ehemalige Grafschaft in England
 Cumberland (Georgia), Ort in den USA
 Cumberland (Iowa), Ort in den USA
 Cumberland (Kentucky), Ort in den USA
 Cumberland (Maine), Ort in den USA
 Cumberland (Maryland), Ort in den USA
 Cumberland (New Jersey), Ort in den USA
 Cumberland (Rhode Island), Ort in den USA
 Cumberland (Virginia), Ort in den USA
 Cumberland (Washington), Ort in den USA
 Cumberland (West Virginia), Ort in den USA
 Cumberland (Wisconsin), Ort im Barron County, Wisconsin, USA
 Cumberland (Town, Barron County), Town(ship) im Barron County, Wisconsin, USA
 Cumberland Center (Maine), Ort in den USA
 Cumberland Township (Pennsylvania, Adams County), Ort in den USA
 Cumberland Township (Pennsylvania, Greene County), Ort in den USA
 Cumberland (New South Wales), Ort in New South Wales
 Cumberland (British Columbia), Ort in British Columbia
 Cumberland River, Fluss in den USA
 Cumberland Falls, Wasserfall dieses Flusses
 Cumberland-Plateau, Plateau in den Appalachen, USA
 Cumberland-Bucht, Bucht auf der chilenischen Isla Robinson Crusoe
 Cumberland Bay, Bucht in Südgeorgien
 Cumberland East Bay, östliche Seitenarm der Cumberland Bay an der Nordküste Südgeorgiens
 Cumberland West Bay, westliche Seitenarm der Cumberland Bay an der Nordküste Südgeorgiens
 Cumberland Bay, ehemaliger Name der Guantanamo Bay Naval Base
 Cumberland Gap, Pass in den Cumberland Mountains
 Cumberland-Halbinsel im Südostteil der Baffininsel
 Cumberland Island im Atlantischen Ozean vor der Küste von Georgia
 Cumberland Mountains, Gebirgszug der Appalachen

Gebäude und Anlagen
 Cumberland Highway, Straße in Australien
 Cumberland Wildpark bei Grünau im Almtal
 Haus Cumberland in Berlin
 Kraftwerk Cumberland bei Cumberland City
 Palais Cumberland in Wien
 Schloss Cumberland bei Gmunden am Traunsee

Schiffe
 Cumberland (Schiff, 1695), 80-Kanonen-Linienschiff (1695–1707)
 Cumberland (Schiff, 1710), 80-Kanonen-Linienschiff (1710–1760)
 Cumberland (Schiff, 1739), Brander
 Cumberland (Schiff, 1745), Brander
 HMS Cumberland (1774), 74-Kanonen-Schiff
 HMS Cumberland (1803), Schoner
 HMS Cumberland (1807), 74-Kanonen-Schiff
 HMS Cumberland (1842), Zweidecker mit 70 Kanonen
 HMS Cumberland (1902), Panzerkreuzer der Monmouth-Klasse im Ersten Weltkrieg
 HMS Cumberland (1924), Schwerer Kreuzer der Kent-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 HMS Cumberland (F85), Fregatte der Broadsword-Klasse

Im NRHP gelistete Objekte
 Cumberland and Oxford Canal, in Standish, Maine, ID-Nr. 74000317
 Cumberland Apartments, in Portland, Oregon, ID-Nr. 90001509
 Cumberland Avenue Bridge, in South Pittsburg, Tennessee, ID-Nr. 91001584
 Cumberland Central Business District, in Cumberland, Kentucky, ID-Nr. 96000282
 Cumberland College Historic Buildings, in Williamsburg, Kentucky, ID-Nr. 80004693
 Cumberland County Courthouses, in Crossville, Tennessee, ID-Nr. 80003783
 Cumberland Courthouse Historic District, in Cumberland, Virginia, ID-Nr. 07000829
 Cumberland Covered Bridge, in Matthews, Indiana, ID-Nr. 78000032
 Cumberland Furnace Historic District (40DS22), in Cumberland Furnace, Tennessee, ID-Nr. 88001109
 Cumberland Gap National Historical Park, in Middlesboro, Kentucky, ID-Nr. 66000353
 Cumberland Historic District, in Cumberland, Indiana, ID-Nr. 01001341
 Cumberland Homesteads Historic District, in Crossville, Tennessee, ID-Nr. 88001593
 Cumberland Mills Historic District, in Westbrook, Maine, ID-Nr. 74000316
 Cumberland Mountain School, in Crossville, Tennessee, ID-Nr. 93000779
 Cumberland Mountain Tunnel, in Cowan, Tennessee, ID-Nr. 77001270
 Cumberland Presbyterian Church of Loudon, in Loudon, Tennessee, ID-Nr. 82003988
 Cumberland Public Library, in Cumberland, Wisconsin, ID-Nr. 92000804
 Cumberland Valley Car, in Strasburg, Pennsylvania, ID-Nr. 79002265
 Cumberland Valley Railroad Station and Station Master's House, in Mechanicsburg, Pennsylvania, ID-Nr. 78002384
 Cumberland Valley State Normal School Historic District, in Shippensburg, Pennsylvania, ID-Nr. 85000076
 Cumberland YMCA, in Cumberland, Maryland, ID-Nr. 97001184
 The Cumberland, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 96000278

Sonstiges
 Der Name einer serifenlosen Monospace-Schriftart
 eine Form von Ebonit, dem braune und rote Pigmente hinzugefügt werden, um ihm ein marmorähnliches Aussehen zu verleihen
 Cumberland (Biermarke), englische Biermarke der Jennings Brauerei.

Siehe auch:
 Cumberland County (Begriffsklärung)
 Cumberlandsauce
 Herzog von Cumberland